Майкен ( или ) — фамилия. Известные носители:

 Майкен, Джордж (1924—2005) — американский баскетболист, «Мистер Баскетбол».
  (род. 1948) — американский баскетболист, сын Джорджа Майкена.
 Майкен, Патрисия (род. 1957) — австралийская баскетболистка.
  (1925—1999) — американский баскетболист, младший брат Джорджа Майкена.

См. также 
  ()